

Студзянна — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Студзянна — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства